

Geografia
 3132 Landgraf – asteroide della fascia principale

Persone
 Franz Landgraf – generale tedesco
 Werner Landgraf – astronomo tedesco
 Willi Landgraf – ex calciatore tedesco